Osprey is het Engelse woord voor Visarend.
 Osprey (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Florida.
 Osprey (2017), Amerikaanse film uit 2017 
 V-22 Osprey, een vliegtuig met een tiltrotor die verticaal kan opstijgen en landen.
 USS Osprey (AM-56), een Amerikaanse mijnenveger uit de jaren 40.
 USS Osprey (MHC-51), een Amerikaanse mijnenveger die tot de 21e eeuw dienstdeed.